Оксиген флуориди (, ) — бінарні сполуки Оксигену й Флуору: оксиген дифлуорид OF2, діоксигендифлуорид O2F2. OF2 вибуховий токсичний газ (стабільний до 470 К), розкладається вище 223 К. Реагує з багатьма елементами з утворенням флуоридів і оксидів. З водою повільно взаємодіє, швидко в присутності лугів, з
парою — вибухає.

OF2 + H2O →2HF + O2

O2F2 (FO–OF) — тверда речовина при 119 К, вище від 223 К розкладається. Сильний флуорувальний агент. Дисоціює на радикали (O2F▪iF▪).

Література 
 

Фториди